

Animazione 
 Anime – opere di animazione giapponese

Filosofia e religione 
 Anime – parti vitali e spirituali di un essere vivente

Persone 
 AniMe – disc jockey e produttrice discografica italiana

Musica 
 Anime – album di Massimo Di Cataldo del 1996
 Anime (Rou) – singolo di Massimo Di Cataldo del 1996